Альмейда () — вымышленный кубинский преступный клан из компьютерной игры 2009 года «The Godfather II» (), образованный 21 апреля 1936 года местным криминальным авторитетом Алехандро Альмейда. Был распущен армией Доминика Корлеоне в 1959 году. 

Резиденция клана распологалась в Гаване. Является коммунистическим и был на стороне Фиделя Кастро. Также клан имел дружеские и партнёрские связи с мафиози еврейского происхождения Хайманом Ротом (это позже пересняется в процессе игры).

История клана 
Клан был создан в апреле 1936 года местным криминальным авторитетом Алехандро Альмейда. Первоначальный состав включал некоторых криминальным авторитетов, которые позже основали клан Гранадос. Официальным символом клана стал флаг Кубы и жилеты различных цветов, единого цвета тогда не существовала.

Коммунизм в клан пришёл практически с его основанием. Позже в клан пришли участники  Кубинской революции, среди которых — Хайме Фессер, Хуан Мазон, Рауль Лимонта. Все они стали капореджиме, также были приняты новые различные знаки организации — салатовые жилеты. Во время революции и Холодной войны (участвовали с 1947 года) они перешли на сторону Фиделя Кастро, который позже стал им практически другом. После гибели Алехандро Альмейда в начале 1950 года его главой его брат — Эстебан Альмейда, который являлся генералом. В этот период они планировали устроить государственный переворот в США. 

По соглашению 1959 года в Гаване они получили монополию по торговле оружием и один публичный дом, который был единственным в городе, и вообще, на Кубе.

Резиденция
Дом Альмейды представляет собой крепость, из-за чего он кажется совершенно недоступным. Однако, в центре комплекса есть забор, через который можно туда попасть. Там же находится длинный гараж, где стоят военные машины. Также на его территории существует несколько домов, которые недоступны для игрока. Всего в доме четыре комнаты, три внизу — одна на верху, где и живёт Эстебан Альмейда.

Герб клана — буква А белого цвета на салатовом фоне. Он же изображён на Эстебане Альмейда, когда он находится в доме.

Состав

Первоначальный состав (1936—1950) 
В первый состав клана выходили некоторые криминальные авторитеты, которые создали и были участниками клана Гранадос, среди которых — Рико Гранадос, который позже стал главной семьи, его двоюродный брат Стэнли Хименес, Энтони Эспиноса. Они же с самого начала планировали отделится от клана Альмейда. Однако, всё же некоторые члены семьи отсоединились и количество членов клана сократилось. 
 Кланы
 Куба